La Grande Croisade est le dixième tome de la série Amos Daragon de Bryan Perro.

Résumé

Personnages 

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2005